Esistono più comuni francesi con questo nome

Thénac – Charente Marittima
Thénac – Dordogna